Andrija Mohorovičić (1857. – 1936.), hrvatski znanstveni radnik na području meteorologije i seizmologije
 Stjepan Mohorovičić (1890. – 1980.), hrvatski fizičar i geofizičar.
 Andrija Mohorovičić (1913. – 2002.), povjesničar, teoretičar arhitekture i rektor Sveučilišta u Zagrebu
 Andre Mohorovičić (1857. – 1936.), akademski kipar
 8422 Mohorovičić, asteroid nazvan po Andriji Mohorovičiću
 BŠ-72 Andrija Mohorovičić, ratni brod u sastavu flote Hrvatske ratne mornarice.
 Mohorovičićev diskontinuitet - granična zona između zemljine kore i gornjeg dijela Zemljina plašta